Ву́лиця Ма́рка Вовчка́ — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вінницька область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Бар.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в смт Браїлів.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Вінниця.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Гайсин.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Жмеринка.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Немирів.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в смт Стрижавка.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Тульчин.

Волинська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Луцьк.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Нововолинськ.

Дніпропетровська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Дніпро.

Донецька область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Донецьк.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Краматорськ
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Макіївка.

Закарпатська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Мукачево.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Ужгород.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Хуст.

Запорізька область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Запоріжжя.

Івано-Франківська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Івано-Франківськ.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Калуш.

Київська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Богуслав.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Бориспіль.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Київ.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Тетіїв.

Кіровоградська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Кропивницький.

Луганська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Хрустальний.

Львівська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Кам'янка-Бузька.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Львів.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Сколе.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Стрий.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Ходорів.

Одеська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в смт Любашівка.

Полтавська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Кременчук.

Рівненська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Дубно.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Костопіль.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Рівне.

Сумська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Суми.

Тернопільська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Заліщики.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Почаїв.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Тернопіль.

Харківська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Харків.

Хмельницька область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в смт Віньківці.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Хмельницький.
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Шепетівка.

Черкаська область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в смт Стеблів.

Чернівецька область 
Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Сторожинець.
 Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Чернівці.

Чернігівська область 
 Вулиця Марка Вовчка — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей
Марко Вовчок